Са́ймонстаун () или Си́монстад () — город и основная база военно-морских сил ЮАР.

Население — 2816 человек (2001).

География 
Расположен в окрестностях Кейптауна, с восточной стороны Капского полуострова, в бухте Фолс-Бей. Носит имя Симона ван дер Стела, стоявшего у истоков Капской колонии.

Ближайший населённый пункт к мысу Доброй Надежды.

История 
Старейшее здание Саймонстауна — башня типа «мартелло» — было выстроено в 1796 году как плацдарм англичан, которые к тому времени начали вытеснять из Южной Африки голландцев. В течение всего XIX века Саймонстаун служил важнейшей перевалочной базой королевского флота на юге Африки. В Симонстаде действует музей истории южноафриканского флота.

В литературе 
 В Саймонстауне происходит действие знаменитого рассказа Киплинга «Миссис Батерст» (1902).
 Из Саймонстауна под видом служанки бежал из английского плена Жан Грандье - капитан Сорви-Голова из одноименного произведения Луи Буссенара.

Примечания 

Кейптаун
Военные порты
Вооружённые силы ЮАР
Города ЮАР
Появились в 1796 году